Fabian poate fi:

 Papa Fabian, papă al Romei între anii 236 - 250
 Fabian Anton, scenograf, poet, grafician, jurnalist și editor român
 Fabian Teușan, jucător de fotbal român
 Ramona Fabian, interpretă de muzică populară din Ardeal
 Fabian Gottlieb von Bellingshausen a fost un ofițer naval al Imperiului Rus
 Vasile Fabian-Bob, profesor și poet român
 Fabian Romania Property Fund, fond de investiții din Marea Britanie
 Pär Fabian Lagerkvist, scriitor suedez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1951